Коростово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Коростово — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Коростово — деревня в городском округе Красногорск Московской области.
 Коростово — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Коростово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
Коростово — до 1968 г. название села Приосколье в Старооскольском городском округе Белгородской области.

Украина 

 Коростово — до 1959 г. название села Украинка в Острожском районе Ровенской области.

См. также 
 Коростов
 Коростова